Þingeyjarsýsla es una amplia región histórica de Islandia, actualmente puede referirse a:

 Norður-Þingeyjarsýsla
 Suður-Þingeyjarsýsla